Индијана има више значења:
 Индијана
 Округ Индијана (Пенсилванија)
 Индијана (Пенсилванија)